Pieprz czerwony – nazwa używana jako potoczne określenie wielu różnych przypraw, m.in.:

 pieprzu kajeńskiego, czyli przyprawy otrzymywanej z owoców odmiany 'Cayenne' papryki rocznej (Capsicum annuum).
 dojrzałych owoców pieprzu czarnego o czerwonym zabarwieniu, marynowanych natychmiast po zerwaniu w occie lub solance. Nazywane są one też pieprzem różowym. Mają smak podobny do dojrzałego czarnego pieprzu, ale jest on bardziej aromatyczny, żywiczny, ma wyczuwalną świeżość typową też dla pieprzu zielonego,
 owoców Schinus terebinthifolius (tzw. "brazylijskiego drzewa pieprzowego") i Schinus molle (tzw. "peruwiańskiego drzewa pieprzowego"), zwanych też ziarnami schinusowymi. Owoce te mają czerwonofioletową, kruchą otoczkę i używane są jako zamiennik pieprzu czarnego, do którego podobne są wielkością i smakiem,
 pieprzu gwinejskiego (Piper guineense).

Przypisy 

Przyprawy